FNA ima više značenja.

 Natrijum fluorid, jedinjenje
 FNA HF XX-02, tip aviona
 Flora of North America, naučna publikacija